Ключ 112 (трад. и упр. 石) — ключ Канси со значением «камень»; один из 23, состоящих из пяти штрихов.

В словаре Канси есть 499 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Древняя идеограмма изображала осколок, отколовшийся от скалы.

Кроме этого значения иероглиф обозначает в Японии меры емкости: 180,4 литра, для риса — приблизительно 150 кг, для лесоматериала, камня и т. п. — 0,28 куб. м.

Иероглиф является сильным ключевым знаком.

В составе сложных иероглифов может вносить смысл некоей твердой субстанции, инструмента или строения.

В словарях находится под номером 112.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 112  на сайте graphemica.com
 Ключ 112 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи